Vliegenvangers (vogelfamilie), familie van zangvogels uit de superfamilie Muscicapoidea
Vliegenstrip, bepaald voorwerp dat dient om vliegen te bestrijden